Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par le RC Narbonne.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}
Grenoble est exclu pour avoir fait signer le demi de mêlée de Tarbes Ch. Martinez sans l'accord du président du club bigourdan.
Il n'est pas remplacé ce qui explique que cette poule ne compte que 6 clubs.

Poule D 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Montferrand,  Béziers,  Montauban,  Narbonne,  Tarbes,  Toulouse,  Toulon et  Dax.

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1972-1973
Rugby à XV en 1972
Rugby à XV en 1973
Sport en France en 1972
Sport en France en 1973